BNT steht für:
 Bǎlgarska Nacionalna Televizija, deutsch Bulgarisches Nationales Fernsehen
 BNT 4
 Bundi Airport (IATA-Code), Flugplatz von Bundi (Papua-Neuguinea), Madang Province, Papua-Neuguinea
 Bentiu Air Transport (ICAO-Code), sudanesische Fluggesellschaft
 Britten-Norman Trislander (ICAO-Flugzeugcode), britisches Passagierflugzeug

bnt steht für:
 Bantusprachen (ISO-639-2-Code), Untergruppe des Volta-Kongo-Zweigs der afrikanischen Niger-Kongo-Sprachen

Abkürzung